L’Open de Francfort est une compétition mondiale de karaté ayant lieu chaque année à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Fondé en , il constitue depuis 2012 la septième étape de la Karate1 Premier League établie en 2011.

Notes et références 

Compétition de karaté en Allemagne
Événement sportif international en Allemagne
Événement sportif à Francfort-sur-le-Main
Francfort